St. Croix River kan syfta på:

 St. Croix River (Maine-New Brunswick) – en flod i nordöstra Nordamerika som mynnar i Fundybukten
 St. Croix River (Nova Scotia), 
 St. Croix River (Wisconsin-Minnesota) – en biflod till Mississippifloden